Ewangelia Mateusza – jedna z czterech Ewangelii Nowego Testamentu

Tytuły dzieł 
 Ewangelia według świętego Mateusza – włoski film z 1964 roku
 Ewangelia według świętego Mateusza – film amerykański z 1993 roku